Beauchesne (die altfranzösische Variante von Beauchêne) ist der Familienname folgender Personen:
 Alcide Hyacinthe du Bois de Beauchesne (1804–1873), französischer Schriftsteller
 Arthur Beauchesne (1876–1959), kanadischer Politiker 
 Gabriel Beauchesne-Sévigny (* 1984), kanadischer Kanute
 Geneviève Beauchesne-Sévigny (* 1986), kanadische Kanutin

Siehe auch:
 Beauchêne